Un berlinés (fem. berlinesa) es un habitante de Berlín, la capital de Alemania. Los términos berlinés y berlinesa también pueden referirse a:
 Berlinesa, un dulce típico de Alemania.
 Formato berlinés, un formato de periódico intermedio entre el formato sábana y el formato tabloide.
 Dialecto berlinés
 Salchicha berlinesa

Referencias